Livingston – szkocki ród
 Livingston – miasto w Szkocji
 Livingston – miasto w Gwatemali
 Livingston – wyspa na Oceanie Południowym

Miejscowości w USA:
 Livingston – miasto w stanie Alabama, w hrabstwie Sumter
 Livingston – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Merced
 Livingston – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Madison
 Livingston – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Rockcastle
 Livingston – miejscowość w stanie Luizjana, w parafii Livingston
 Livingston – miasto w stanie Montana, w hrabstwie Park
 Livingston – miejscowość w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Columbia
 Livingston – jednostka osadnicza w stanie New Jersey, w hrabstwie Essex
 Livingston – miejscowość w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Orangeburg
 Livingston – miejscowość w stanie Tennessee, w hrabstwie Overton
 Livingston – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Polk
 Livingston – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Iowa
Gminy w USA:
 Livingston (ang. Livingston Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Otsego
 Livingston (ang. Livingston Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Essex
 Livingston (ang. Livingston Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Columbia
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Livingston (ang. Livingston County) – w stanie Illinois
 hrabstwo Livingston (ang. Livingston County) – w stanie Kentucky
 hrabstwo Livingston (ang. Livingston County) – w stanie Michigan
 hrabstwo Livingston (ang. Livingston County) – w stanie Missouri
 hrabstwo Livingston (ang. Livingston County) – w stanie Nowy Jork
Parafie w USA:
 parafia Livingston (ang. Livingston Parish) – w stanie Luizjana